Larra est un nom propre ou plus rarement un nom commun qui peut désigner :

Toponyme 
 Larra (Haute-Garonne),  commune française, située dans le département de la Haute-Garonne, en région Midi-Pyrénées.
 Massif de Larra-Belagua, massif montagneux de la communauté forale de Navarre, en Espagne.

Personnalités 
 Mariano José de Larra, (°1809 - +1837), écrivain et journaliste espagnol.

Biologie 
 Larra (crabronidés), hyménoptère, genre de la famille des crabronidae.